Primera División 2007/2008 – 77. edycja tych rozgrywek w historii. Brało w nich udział 20 drużyn. Pierwszy mecz rozegrano 25 sierpnia 2007, natomiast ostatni – 18 maja 2008.
Mistrzostwo Hiszpanii obronił Real Madryt, dla którego był to 31. tytuł w historii, a jednocześnie 2. z rzędu. Do Segunda División spadły Real Saragossa, Real Murcia oraz Levante UD.

Drużyny

Tabela 

  

||rowspan=2 style="background-color:#F9F9F9;"|

||rowspan=7 style="background-color:#F9F9F9;"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

 źródło: Marca

Najlepsi bramkarze 

 źródło: Marca 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2007 w Hiszpanii
2008 w Hiszpanii